Перенос:
 Перенос (типографика) — разрыв слова, при котором начало его оказывается на одной строчке, а конец — на другой.
 Также знак, устанавливаемый в месте разрыва.
 Перенос (арифметика) — приёмы, применяемые в арифметических алгоритмах различных систем счисления (можно понимать как выделение умножения на основание системы счисления в отдельное слагаемое, с последующей перегруппировкой слагаемых).
 Перенос в поэтике — несовпадение синтаксической паузы с ритмической.
 Транспозиция в музыке — перенесение звукоряда (мелодии) на другую высоту.
 Параллельный перенос в геометрии — перемещение фигуры, при котором её точки перемещаются в одном и том же направлении на одно и то же расстояние.
 Перенос (психология) — процесс в психотерапии, неосознанное уподобление текущих событий прошлым, в особенности уподобление отношений пациента с психотерапевтом его отношениям с другими людьми.
 Перенос программного обеспечения — изменение программы, чтобы она работала в другой операционной системе либо на другом оборудовании.
 Явления переноса в физике:
диффузия — перенос вещества;
теплопроводность — перенос энергии;
вязкость — перенос импульса.

См. также 

 Трансфер (страница значений)
Перенесение
Перенесение мощей
Перенесение в Гатчину части Креста Господня